Succi steht für

 Belén Succi (* 1985), argentinische Hockeyspielerin
 Sauro Succi (* 1954), italienischer Physiker
 Plural von Succus